Alvin und die Chipmunks bezeichnet:

 Alvin und die Chipmunks, Trickfiguren mehrerer gleichnamiger Zeichentrickserien
 Alvin und die Chipmunks – Der Kinofilm, US-amerikanische Filmkomödie von Tim Hill (2007)
 Alvin und die Chipmunks 2, US-amerikanische Filmkomödie von Betty Thomas (2009)
 Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch, US-amerikanische Filmkomödie von Mike Mitchell (2011)
 Alvin und die Chipmunks 4: Road Chip, US-amerikanische Filmkomödie von Walt Becker (2015)